Félix Moati (1990-), acteur français, fils de Serge Moati ;
 Nine Moati (1937-2021), romancière française, sœur de Serge Moati ;
 Serge Moati (1946-), journaliste français ;

Patronyme juif